

Patronyme 

 Albert Samain (1858-1900) est un poète symboliste français ;
 Louis Samain (1834-1901) est un sculpteur belge.

Autres 
 Samain, Samhain ou Samonios est une fête de la mythologie celtique ;
 Samain du cinéma fantastique est un festival de cinéma fantastique international depuis 2010 situé à Nice ;
 Samhain est un groupe de Horror punk créé par Glenn Danzig ;
 Samhain est le patronyme utilisé jusqu'en 1986 par le groupe de thrash metal allemand Deathrow ;
 Samhain (You Are Not My Mother) est un film irlandais sorti en 2021.

Articles connexes 
 
 

Homonymie